

Cinema 
 Ulan - film filippino del 2019 diretto da Irene Villamor

Fantascienza 
 Ulan () - specie aliena immaginaria dell'universo di Star Trek

Geografia 
 Ulan - città del Nuovo Galles del Sud, in Australia
 Ulan - contea della provincia di Qinghai, in Cina
 Ulan - villaggio della provincia di Zanjan, in Iran
 Ulan Bator - città capitale della Mongolia
 Ūlan - distretto del Kazakistan

Internet 
 ULAN (Union List of Artist Names) -  database online di catalogazione contenente nomi e dati relativi ad artisti

Musica 
 Ulan Bator - gruppo musicale francese formatosi nel 1993
 Ulan - singolo dei Rivermaya del 1995
 Ulan - brano musicale dei Cueshé contenuto nel loro album Half Empty, Half Full del 2005

Persone 
 Ulan (1962-) - politico cinese di origine mongola